Платт (округ, Міссурі)
 Платт (округ, Небраска)
 Платт (округ, Вайомінґ)